Редиска

То же, что и редис.
 Редиска — на воровском жаргоне «дамская сумочка»
 Редиска — просторечное название человека-простачка, простофили («Эх, ты, редиска!»)
 Редиска — одна из героинь сказки «Приключения Чиполлино»